Слободские казачьи полки:

Военно-территориальные 
Основные:
 Харьковский полк (основан в 1651, с 1765 регулярный).
 Сумской полк (основан в 1658, с 1765 регулярный).
 Ахтырский полк (основан в 1659, с 1765 регулярный).
 Изюмский полк (основан в 1688, с 1765 регулярный).
 Острогожский полк (основан до 1669, с 1765 регулярный).

Другие:
 Балаклейский слободской казачий полк (1670-1677).
 Змиевской слободской казачий полк (1666-1671).

''Слободские регулярные полки'':
 Чугуевский казачий полк (создан в 16., с 1769 регулярный).
 Украинский слободской полк Екатерины Второй (регулярный, Харьков, 176?).
 Слободской драгунский полк Анны Иоанновны (регулярный, Сумы, с 1732). 
 Слободской гусарский полк Елизаветы Петровны (регулярный, Харьков, с 1757). 

 Харьковский слободской ополченский полк Александра Первого времени войны с Наполеоном (нерегулярный, создан в 1812, расформирован в 1813).

См. также 
 Слободские полки
 Харьковский Слободской кош
 Харьковский полк (значения)
 Слобожанщина (значения)
 Слободская губерния (составлена из данных полков)

Слободско-Украинская губерния